Саули (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саули, Алессандро (или Святой Александр Саули; 1534—1592) — верховный генерал ордена регулярных клириков святого Павла, профессор теологии и философии, святой католической церкви.
 Саули, Аннели (1932—2022) — финская киноактриса.
 Саули, Джулио (1578—1668) — дож Генуэзской республики.
 Саули, Лоренцо (1535—1601) — дож Генуэзской республики.
 Саули, Франческо Мария (1620—1699) — дож Генуэзской республики.
 См. также 
 Саул (значения)